Martwe dusze –  powieść Nikołaja Gogola

Ekranizacje:
 Martwe dusze (Мёртвые души) – rosyjski film niemy z 1909 roku, reż.Piotr Czardynin
 Martwe dusze (Мёртвые души) – radziecki film z 1960 roku, reż. Leonid Trauberg
 Martwe dusze (Le anime morte) – włoski film z 1963 roku, reż. Edmo Fenoglio
 Martwe dusze (Мёртвые души) – radziecki pięcioodcinkowy miniserial z 1984 roku, reż. Michaił Szwejcer

Filmy nie związane z powieścią Gogola:
 Martwe dusze (Мёртвые души) – rosyjski film kryminalny z 2009 roku, reż. Walerij Spirin